Dulcea pasăre a tinereții  (Sweet Bird of Youth) se poate referi la:
 Teatru
 1959 Dulcea pasăre a tinereții – piesă de teatru de Tennessee Williams

 Film
 1962 Dulcea pasăre a tinereții – film în regia lui Richard Brooks, cu Paul Newman și Geraldine Page
 1989 Dulcea pasăre a tinereții – film TV în regia lui Nicolas Roeg, cu Elizabeth Taylor și Mark Harmon